Вознесенск — название ряда населённых пунктов:

Белоруссия 
 Вознесенск — посёлок в Речицком районе Гомельской области.
 Вознесенск — посёлок в Кормянском районе Гомельской области.
 Вознесенск — деревня в Кировском районе Могилёвской области.
 Вознесенск — деревня в Климовичском районе Могилёвской области.

Россия 
 Вознесенск — посёлок в Климовском районе Брянской области.
 Вознесенск — посёлок в Навлинском районе Брянской области.
 Вознесенск — деревня в Тулунском районе Иркутской области.
 Вознесенск — деревня в Советском районе Марий Эл.

Украина 
 Вознесенск — город областного значения в Николаевской области.
 Вознесенск — военный аэродром СССР

См. также 
 Вознесение
 Вознесенка
 Вознесеновка
 Вознесеновское
 Вознесенская
 Вознесенский
 Вознесенское
 Вознесенье